Johann Morath ist der Name folgender Personen:

* Johann Anton Morath (1718–1783), deutscher Maler
 Johann Martin Morat (1805–1867), deutscher Maler und Lithograf